Дацки — топоним:

Украина-павлоград 
  Житомирская область
 Дацки — село в Чудновском район.

 Львовская область
 Дацки — село в Яворовском районе.

 Черкасская область
 Дацки — село в Корсунь-Шевченковском районе.